Sezon 1975/1976 był dla Motoru Lublin 8. sezonem na drugim szczeblu ligowym. W trzydziestu rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 37 punktów i zajął 3. miejsce w tabeli.

Przebieg sezonu 
17 lipca 1975 zespół wyjechał na dwutygodniowe zgrupowanie do Dęblina, gdzie roregrał mecz sparingowy z Bronią Radom (2:3). Nowym trenerem Motoru został Henryk Szczepański. Z zespołu odeszli między innymi Jerzy Krawczyk, Jerzy Ludyga, Henryk Weideman i Adam Popowicz. Przybyli zaś Wojciech Laskowski, Zbigniew Wideński (obaj z Lubliniaki) oraz Roman Dębiński ze Stali Poniatowa. 24 sierpnia i 7 września piłkarze Motoru wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligowych, rozegrali mecze towarzyskie ze Starem Starachowice (1:0) i Siarką Tarnobrzeg (2:2). 23 listopada Motor mierzył się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Mimo iż będący wówczas na 1. miejscu prowadzony przez Wojciecha Łazarka gdański zespół był zdecydowanym faworytem, Motor grający bez czterech podstawowych zawodników (Dziełakowskiego, Pulikowskiego, Holewy i Mrozika – efekt zawieszenia za ostrą grę i dyskusje z sędzią podczas meczu z Jagiellonią w Białymstoku) zwyciężył 3:0 po bramkach Przybyły i Wiatera. Po zakończeniu rundy jesiennej Motor zajmował 3. pozycję w tabeli ze stratą czterech punktów do lidera Arki Gdynia i wicelidera Lechii.

W styczniu z funkcji trenera pierwszego zespołu zrezygnował Henryk Szczepański. Zastąpił go Witold Sokołowski. W pierwszej połowie lutego piłkarze Motoru rozegrali dwa mecze sparingowe ze Stalą Poniatowa (2:3, 2:1). 16 lutego zespół wyjechał na zgrupowanie do Raciborza, a pod koniec miesiąca pokonał na wyjeździe w spotkaniu kontrolnym Star Starachowice 1:0. 3 marca piłkarze Motoru rozegrali ostatni mecz sparingowy przed rozpoczęciem rundy wiosennej, w którym pokonali Chełmiankę Chełm 4:2. 

Praktyczne szanse na awans do I ligi Motor stracił po wyjazdowej porażce z liderem rozgrywek Arką Gdynia, której przewaga nad lubelskim zespołem wzrosła do sześciu punktów. 4 maja na stadionie przy al. Zygmuntowskich Motor rozegrał mecz towarzyski, zakończony wynikiem bezbramkowym, z ówczesnym liderem ekstraklasy – GKS-em Tychy, w składzie którego zabrakło jedynie Romana Ogazy i Kazimierza Szachnitowskiego, powołanych przez Kazimierza Górskiego do kadry narodowej na mecz z Grecją. 9 czerwca Motor pokonał w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgowym Avię Świdnik 2:1 po dogrywce. Dwie bramki dla Motoru zdobył Janusz Przybyła.

Mecze ligowe w sezonie 1975/1976

Tabela II ligi grupy północnej

Kadra

Przypisy 

Motor Lublin
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w polskim sporcie
1976 w polskim sporcie